Dan Ekner (1927-1975) – calciatore svedese
 Dorte Ekner (1956) – ex tennista danese
 Reidar Ekner (1929-2014) – scrittore svedese